Sandia (Texas)
 Sandia (província)
 Sandia (distrito)
 Sandia (Peru), cidade na região de Puno

Desambiguações de topônimos